Тьене:

 Тьене — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Виченца.
 Палаццо Тьене — дворец в городе Виченца.
 Тьене, Сьяка (род. 1982) — ивуарийский футболист.

См. также 
 Тиуне, Даниэль